Григорий Михайлович Служитель (род. 8 июля 1983 года, Москва) — российский актёр и писатель, автор романа «Дни Савелия».

Биография 

Родился 8 июля 1983 года в Москве. Окончил Московскую международную киношколу в 1999 году и режиссёрский факультет ГИТИС (мастерская Сергея Женовача) в 2005-м.

В настоящее время — актёр Студии театрального искусства, солист кавер-группы O’Casey.

Известность ему принес дебютный роман «Дни Савелия», который получил приз читательских симпатий премии «Ясная Поляна» и занял второе место в голосовании жюри премии «Большая Книга».

«Дни Савелия» — его первая книга, роман вошел в лонг-лист премии «НОС». А нашел эту рукопись Евгений Водолазкин и написал предисловие. Тираж (более 14 тыс. экземпляров) был раскуплен за несколько месяцев.

«Дни Савелия» получили специальный приз «Особый почерк» — единственный победитель в этой номинации определялся голосованием читателей интернет-магазина «Ozon».

Библиография 

Романы:

 «Дни Савелия», 2018, издательство АСТ, редакция Елены Шубиной.

Рассказы:
 «Чайка» в сборнике «Птичий рынок», 2019, АСТ, редакция Елены Шубиной.

Аудиокниги:

 2019 год — «Дни Савелия»

Театральные работы 

ГИТИС:

 «Как вам это понравится» (Амьен)
 «Об-ло-мов-щина…» (Пенкин)

СТИ:

 «Мальчики» (Булкин)
 «Marienbad» (Хаим Сорокер)
 «Захудалый род» (Граф Функендорф)
 «Игроки» (Кругель)
 «Битва жизни» (Мистер Сничи)
 «Три года» (Иван Гаврилович Ярцев)

Фильмография

Роли в кино 

 2020 — Доктор Преображенский (в производстве), художник
 2018 — «Нариман и его братья», режиссёр Е. Болычева
 2018 — «Значит любит», режиссёр А. Краевский, артист
 2017 — Легкое дыхание (не был завершен)
 2016 — «Бедные люди» (телесериал), Ж. Кадникова, издатель
 2015 — «Кронштадт 1921» (мини-сериал), режиссёр Е. Телегина, Петриченко
 2014 — «Последний из сарацинн» (короткий метр), режиссёр Ф. Ромм
 2013 — «Искусство общения с животными и людьми» (короткий метр), режиссёр Е. Шаталова, Игорь
 2010 — «Преступление будет раскрыто-2», Григорий
 2010 — «Путь к небу» | 12-я серия
 2005—2006 — «Не родись красивой» (телесериал), режиссёр А. Назаров, Гена
 2003 — «Убойная сила-5», Денис
 2003 — «Чёртово колесо» | Фильм № 2

Озвучивание 

 2015 — «Кронштадт 1921» (документальный)

Литературные премии 

Номинант:
 2018 — НОС

 2019 — «Национальный бестселлер».

Финалист:

 2019 — Ясная Поляна
 2019 — Большая Книга
Победитель: 

 2020 - Первое место в литературной номинации Московской Арт-Премии

Оценка творчества 
Служитель откровенно и продуманно заигрывает с читателем. Пресловутая «радость узнавания» встречается на каждой странице по несколько раз. Автор пытается потрафить всем — и кошатникам, и собачникам, и детям, и пенсионерам, и вышедшим из народа светским красавицам, и православному люду, и протестному электорату, и даже несчастным болельщикам футбольной команды «Динамо». Если же читатель не понимает тонких намеков, то всегда можно сделать сноску и написать, что встреча в Митино — это каламбур такой, потому что встреча-то, оказывается, по-английски meeting.

Написанный актёром роман про философствующего московского кота, который изъясняется с читателями, кошками и миром языком классической русской литературы. На самом деле это попытка рассказать о московских маргиналах — как четвероногих, так и двуногих.

Цитаты 
 Интерес к литературе — это в первую очередь интерес к самим себе.
 Самый лучший комплимент для меня, когда человек, который не любит котов, прочитав книгу, вдруг меняет свое отношение к животным. Так одна моя знакомая, которая не любит животных вообще, когда прочитала «Савелия», сказала, послушай, я тут была на даче — молоко понесла на соседний участок котятам. Не понимаю, что со мной происходит.
 Литература же в первую очередь — это профессиональное одиночество.

Примечания

Ссылки 
 Григорий Служитель на телеканале «Культура»
 Григорий Служитель в подкасте «Писательский кофе»
 официальный сайт Григория Служителя

Русские писатели XXI века
Выпускники режиссёрского факультета ГИТИСа